Украинская медицинская стоматологическая академия () — высшее учебное заведение 4
-го уровня аккредитации, находящееся в Полтаве, Украина.

История 

История Украинской медицинской стоматологической академии началась в 1921 году с создания одонтологического факультета на базе Харьковской медицинской академии. В этом же году академия была преобразована в медицинский институт с двумя факультетами: медицинским и одонтологическим.

В 1967 году институт был переведен в город Полтава, где был переименован в Полтавский медицинский стоматологический институт.
В 1994 году Полтавский медицинский стоматологический институт получил IІІ —  уровень аккредитации и статус Украинской медицинской стоматологической академии.

Институты и факультеты 
 В академии насчитывается 5 факультетов: стоматологический факультет, медицинский факультет № 1, медицинский факультет № 2, факультет подготовки иностранных студентов, факультет последипломного образования;
 51 кафедра;
 Научно-исследовательский институт генетических и иммунологических основ развития патологий и фармакогенетики.

Почётные выпускники 
 Баштан В.П. —  заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор.
 Безшапочный С.Б. — заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук, профессор.
 Бобырева Л.Є. —  лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, доктор медицинских наук, профессор. 
 Бобырев В.М. — заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук, профессор.
 Грицай Н.М. (1953-2010) — заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук, профессор.
 Ждан В.М. —  заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор, ректор академии (с 2003).
 Кайдашев И.П. — заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук, профессор.
 Ковалев Е.В. — заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук, профессор.
 Коваленко О.Н. — лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, заслуженный врач Украины, доктор медицинских   наук, профессор.
 Мищенко В.П. — заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук, профессор.
 Скрипников М.С. (1936-2010) —  заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор медицинских наук, профессор, ректор академии (1987-2003).
 Шепитько В.И. —  лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, доктор медицинских наук, профессор.
 Рубаненко В.В. — заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук, профессор.
 Радлинский С.В. —  заслуженный врач Украины, доцент.
 Скрипникова Т.П. — заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук, профессор.
 Тарасенко Л.М.  — доктор медицинских наук, профессор.
 Шиян Е.Г. — заслуженный изобретатель и рационализатор Украины, кандидат медицинских наук, доцент.

Ссылки 

 Официальный сайт 
Украинская медицинская стоматологическая академия  //Фармацевтическая энциклопедия

Высшие учебные заведения Полтавы
Медицинские вузы Украины
Государственные высшие учебные заведения Украины